WCC, sigle composé des trois lettres W, et deux fois C, peut faire référence à :
 Conseil œcuménique des Églises ( World Council of Churches - WCC), 
 Le World Chess Council était une organisation d'échecs créée en 1998 par Garry Kasparov.
 West Coast Choppers est une entreprise de création de choppers située à Long Beach en Californie.
 Le Wolf Conservation Center (en français Centre de conservation du loup) est une organisation à but non lucratif, qui promeut la protection du loup.
 Le World Club Challenge est une rencontre annuelle de rugby à XIII entre le champion de la National Rugby League et le champion de la Super League pour déterminer le meilleur club du monde.
 La West Coast Conference, un regroupement de clubs universitaires américains.